Joker este un personaj ficțional și răufăcător care apare în publicațiile făcute de DC Comics. Personajul a fost creat de Jerry Robinson, Bill Finger și Bob Kane, iar prima oară a apărut în Batman # 1 (primăvară anului 1940). La fel ca marele inamic supererou Batman, Joker a apărut în programe de televiziune, filme, jocuri, precum și pe o varietate de mărfuri. Meritele pentru crearea personajului sunt disputate, atât Kane cât și Robinson pretind proiectarea lui Joker, dar recunoscând contribuția lui Finger la scenariu,.

Referințe

Legături externe

 Why So Serious? - The Many Faces of Joker
 

Personaje create de Bill Finger
Personaje create de Bob Kane
Personaje create de Jerry Robinson